«Больша́я руда́» — художественный фильм, снятый по одноимённой повести Георгия Владимова.

Сюжет 
Виктор Пронякин (Евгений Урбанский) приехал из армии к невесте (Светлана Жгун), но поняв, что она не хранила ему верность, уехал куда глаза глядят, и в буфете на станции встретил другую. Поработав некоторое время в Крыму, Виктор решает поехать работать на «большую» курскую руду, где работа в самом разгаре — все живут в ожидании первой машины с рудой. Бригадир (Всеволод Санаев) даёт ему побитый МАЗ, но упорный Виктор приводит машину в порядок. Начались дожди и вывозить нагруженные машины из карьера становится опасно. Однако Виктор продолжает работу, озлобив этим против себя бригаду. Наконец-то он везёт первый ковш «большой руды», но машина опрокидывается на подъёме. Во время операции Виктор умирает. Его жена Тамара едет к нему и видит первый поезд с рудой, радующихся людей, и ещё не знает, что его уже нет в живых.

В ролях 
 Евгений Урбанский — Виктор Пронякин, муж Тамары
 Инна Макарова — Тамара Пронякина, жена Виктора
 Лариса Лужина — Вера
 Станислав Любшин — Антон
 Всеволод Санаев — бригадир Мацуев
 Михаил Глузский — опытный шофёр
 Борис Юрченко — Федька
 Роман Хомятов — молодой водитель
 Владимир Трошин — водитель
 Светлана Жгун — Наташа, бывшая невеста Виктора
 Валентин Никулин — Владимир Сергеевич
 Георгий Жжёнов — хирург
 Нина Белобородова — медсестра
 Виктор Рождественский — следователь
 Геннадий Крашенинников — автослесарь

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Георгий Владимов
 Режиссёр: Василий Ордынский
 Оператор: Герман Лавров
 Художники: Арнольд Вайсфельд, Иван Пластинкин
 Композитор: Микаэл Таривердиев
 Монтаж: Надежда Аникеева
 Дирижёр: Эмин Хачатурян
 Текст песни: Николая Добронравова
 Поёт Майя Кристалинская (за кадром)

Отзывы критиков 
Редакция «Афиши Daily» в спецпроекте 2021 года, посвящённом советской эстраде, описала фильм так: «Формально производственная драма, это была больше трагедия о труде как единственной цели и опасности борьбы за высокие достижения. И оттого песня, — умиротворяющая баллада <в исполнении Кристалинской> — герой которой обещает обязательно вернуться, под конец приобретает совершенно иные черты».

Примечания

Ссылки 
 «Большая руда» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-драмы СССР
Фильмы Василия Ордынского
Фильмы СССР 1964 года
Экранизации произведений Георгия Владимова
Фильмы с музыкой Микаэла Таривердиева
Чёрно-белые фильмы СССР